Witzingerreut ist ein Ortsname im Landkreis Passau, Bayern:

 Witzingerreut (Büchlberg), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, heute im Hauptort Büchlberg aufgegangen
 Witzingerreut (Witzmannsberg), Dorf der Gemeinde Witzmannsberg